Gaël Monfils var regerande mästare och lyckades försvara sin titel då han besegrade Félix Auger-Aliassime med 6–2, 6–4 i finalen.

Seedning 

 Daniil Medvedev (Första omgången)
 Stefanos Tsitsipas (Andra omgången)
 Gaël Monfils (Mästare)
 David Goffin (Andra omgången)
 Fabio Fognini (Första omgången)
 Roberto Bautista Agut (Andra omgången)
 Andrey Rublev (Kvartsfinal)
 Denis Shapovalov (Första omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Márton Fucsovics (Kvalificerad)
  Mikhail Kukushkin (Kvalificerad)
  Philipp Kohlschreiber (Kvalificerad)
  Grégoire Barrère (Kvalificerad)
  Dennis Novak (Första kvalomgången)
  Alexei Popyrin (Kvalificeringsmatch)
  Emil Ruusuvuori (Kvalificeringsmatch)
  Yannick Maden (Kvalificeringsmatch)

Kvalificerade
  Márton Fucsovics
  Mikhail Kukushkin
  Philipp Kohlschreiber
  Grégoire Barrère

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2020 – Singel
ABN AMRO World Tennis Tournament 2020 – Singel